Myto steht für:
 Myto (Belarus), ein Ort bei Lida in Belarus
 Myto Records, klassisches deutsches Musiklabel 

Mýto steht für:
 Mýto v Čechách (Mauth), Stadt im Okres Rokycany, Tschechien
 Mýto pod Ďumbierom (Mauth), Gemeinde im Okres Brezno, Slowakei
 Mýto u Hořic na Šumavě (Mauthstadt), Ortsteil von Hořice na Šumavě, Okres Český Krumlov, Tschechien
 Mýto u Tachova (Mauthdorf), Ortsteil von Tachov, Okres Tachov, Tschechien

 Grešlové Mýto (Gröschlmaut), Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
 Horné Mýto, Gemeinde im Okres Dunajská Streda, Slowakei
 Vysoké Mýto (Hohenmauth), Stadt im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien